Натуральне число 990
 990 рік до нашої ери
 990 рік нашої ери